Campania kan syfta på:
 Campania, Tasmanien, ort i Australien
 Kampanien, region i Italien